Furman peut faire référence à :

Lieux 

 Université Furman
 , localité du comté de Wilcox, États-Unis,
 , une ville du comté de Hampton, États-Unis,
 .

Personnalités 

 Ashrita Furman, personnalité américaine,
 Dean Furman, footballeur sud-africain,
  (1943-2011), personnalité de science politique russe,
  (1800–1854), historien et homme politique de New York,
 , sportif américain,
  (1870-1958), écrivaine du Kentucky,
 Semion Fourman (1920–1978), joueur soviétique d'échecs,
 , écrivain britannique,
 , personnalité du cas Furman v. Georgia.

Voir aussi